Les hydroxydes de fer sont des composés chimiques associant des cations fer (ferreux ou ferriques) à des anions hydroxyde OH. Ils peuvent aussi comporter l'anion oxyde O.

Exemples :
 l'hydroxyde de fer(II), Fe(OH), de couleur verte, également connu sous le nom de rouille verte (green rust en anglais), présent dans la nature sous la forme du minéral fougérite ;
 l'oxyhydroxyde de fer(III) anhydre, FeO(OH), de couleur rouge-brun ; il est présent dans la nature, sous la forme des minéraux goethite et lépidocrocite ;
 l'hydroxyde de fer(III) hydraté, Fe(OH)·n, de couleur brun foncé se rencontre dans la nature sous forme de ferrihydrite, notamment dans les dépôts se formant autour des sources d'eau minérale ferrugineuse, comme les pouhons (à Spa et dans les Hautes Fagnes en Belgique) où il précipite après l'oxydation par l'oxygène atmosphérique des ions divalents Fe très solubles en ions trivalents Fe environ 100 fois moins solubles. Il peut aussi se déposer sous forme d'ocre ferreuse dans les effluents de certaines installations industrielles.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Oxyde de fer
 Pouhon (source d'eau minérale ferrugineuse)
 Rouille verte
 

Fer
Composé du fer